Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

С

CAC Systèmes

CAMS 
Chantiers Aéro-Maritimes de la Seine

Canadair

CANT 
Cantieri Aeronautici e Navali Triestini

Caproni 
 См. Список самолётов Caproni

CASA

Caudron

Cessna

Chengdu  
Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG)

Christen Industries

Cirrus

ČKD-Praga

Coanda

COMAC

Commonwealth Aircraft Corporation

Consolidated Aircraft

Convair

Cukurs

Curtiss

Curtiss-Wright

D

Dassault Aviation

de Havilland

DeViRo

Dewoitine

Diamond Aircraft Industries

DigiSky

DLR Institute of Engineering Thermodynamics

Doak

Dobkevičius

Dornier

Douglas

DRDO 
Defence Research and Development Organisation

Du Temple

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов